Rotella bezeichnet:
 
 Rotella (Marken), eine italienische Gemeinde in der Provinz Ascoli Piceno
 Rotella (Rundschild), einen Schildtypus der Renaissance

Rotella ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Rotella, US-amerikanischer Sportpsychologe
 John Rotella (* um 1921; † 2014), US-amerikanischer Jazzmusiker und Songwriter
 Mimmo Rotella (1918–2006), italienischer Künstler
 Thom Rotella (* 1951), US-amerikanischer Komponist, Gitarrist und Jazz-Musiker